Pforta steht für:
 Landesschule Pforta
 Landesweingut Kloster Pforta
 Zisterzienserabtei Pforta
 Amt Pforta

Siehe auch:
 Pforte